Glisczinski ist der Familienname folgender Personen:

 Gliszczyński (Adelsgeschlechter)

 Hans August von Glisczinski (1803–1886), preußischer Generalleutnant und Direktor des Allgemeines Kriegsdepartements in Kriegsministeriums 
 Wolfgang von Chamier-Glisczinski (1894–1943), deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg